La Guerre des boutons est un roman de Louis Pergaud, publié en 1912.

Il a donné lieu à plusieurs adaptations cinématographiques : 
 La Guerre des gosses, film français de Jacques Daroy sorti en 1936 ;
 La Guerre des boutons, film français d'Yves Robert, sorti en 1962 ;
 La guerre des boutons, ça recommence (titre original : War of the Buttons), remake britannique du film précédent sorti en 1994, avec notamment Colm Meaney ;
 La Guerre des boutons, film de Yann Samuell, sorti le  ;
 La Nouvelle Guerre des boutons, film de Christophe Barratier, sorti le .

Il existe par ailleurs une bande dessinée : La Guerre des boutons, album de la série Smax dessinée par Christophe Bertschy.